Kalmárffy Ignác, eredeti nevén Kramerlauf (1754–1823) Buda városi bírája
 Kramerlauf Ignác; budai tanácsos, az előbbi apja